Tăureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tăureni (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Tăureni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita